Jungmair ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jungmair (* 1969), österreichischer Komponist, Schlagzeuger und Musikproduzent
 Otto Jungmair (1889–1974), oberösterreichischer Schriftsteller und Dichter
 Rudolf Jungmair (1813–1875), österreichischer Mundartschriftsteller und Jurist
 Stefan Jungmair (* 1965), österreichischer Komponist und Saxophonist